Электроника МПО-10 — сменный модуль оперативной памяти объёмом 10 КБ, предназначенный для использования с портативными микрокомпьютерами «Электроника МК-90», «МК-95» и «МК-98».

Технические характеристики 

 Информационная ёмкость: 10 КБ
 Максимальная скорость передачи информации: 25 Кбайт/с
 Доступ к памяти осуществляется с помощью последовательной шины, подобной SPI, через 6-контактный разъем
 Память энергозависимая
 Срок хранения информации при автономном режиме: 12 мес.
 Ток потребления при автономном режиме, Uпит=3В: 10 мкА
 Диапазон напряжений питания для чтения/записи: 4.5-5.5 В
 Номинальное напряжение питания: 5В
 Номинальное напряжение питания при котором обеспечивается хранение информации: 2.6В
 Габаритные размеры: 69.5х35х12.1
 Масса (не более): 29 гр.

Элементная база 
 Контроллер памяти КА1835ВГ2 (преобразующий последовательный интерфейс модуля в параллельный интерфейс микросхем ОЗУ)
 Микросхемы ОЗУ: статического типа (SRAM) 5шт. КА537РУ10(Б), объёмом по 2 КБ, с организацией 2К×8 (аналог HM6516)
 Литиевый источник питания напряжением 3 В, обеспечивающий сохранность данных в памяти в течение длительного времени (до 1 года)

Фотографии

Ссылки 
 Сменный Модуль Памяти
 Elektronika MK-90 memory cartridge
 Cartridge memory map
 Simple cartridge reader/programmer

Компьютеры СССР